Tasiusaarua bezeichnet:
 Tasiusaarua (Bucht, Qeqertasussuk), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tasiusaarua (Bucht, Tuttulik), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland